Arez pode ser:

 Arez (Nisa), freguesia portuguesa
Arez (Rio Grande do Norte), município brasileiro

Desambiguações de topônimos